

Древники — село в гміні Краснічин Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Древники — село в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства